Almere Pioneers – holenderski klub koszykarski dawniej występujący pod nazwą BC Omniworld Almere
 Almere City FC – holenderski klub piłkarski dawniej występujący pod nazwą FC Omniworld Almere
 VC Allvo – holenderski klub siatkarski dawniej występujący pod nazwą VC Omniworld Almere